Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1988 складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула Майя Чибурданідзе, яка успішно захистила свій титул проти претендентки Нани Іоселіані.

Міжзональні турніри 1987 
Цей чемпіонський цикл, як і попередній, містив два міжзональні турніри, в Смередевській-Паланціі в липні й Тузлі в липні-серпні 1987 року. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 34 шахістки). До кандидатського турніру вийшло шість учасниць: по троє з кожного міжзонального турніру.

У Смередевській-Паланці виграла Літинська, а друге місце поділили троє учасниць, які зіграли плей-оф у вересні в Тбілісі. Його виграла екс-чемпіонка Гапріндашвілі, а 2-е місце посіла екс-претендентка Левітіна. Клімова-Ріхтрова вибула з подальшої боротьби.

У Тузлі Іоселіані і Арахамія-Грант посіли перші два місця, а Брустман у плей-оф здолала Семенову 4-1.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1987 (Смедеревська-Паланка)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || ½ || — || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 68.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || 1 || ½ || — || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 67.75
|-
| 4 ||  || 0 || 1 || ½ || — || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 65.00
|-
| 5 ||  || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 ||
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || — || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 61.50
|-
| 7 ||  || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || — || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 55.25
|-
| 8 ||  || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || — || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 9 || 66.50
|-
| 9 ||  || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || — || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 9 || 61.50
|-
| 10 ||  || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 6½ ||
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 5½ || 29.50
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || — || 1 || ½ || ½ || 1 || 5½ || 28.50
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || — || ½ || 1 || 1 || 5 ||
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || — || ½ || 1 || 4 ||
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || — || 0 || 2½ ||
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || — || 1½ ||
|}

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1987 (Тузла)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || — || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 13 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 0 || — || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 ||
|-
| 3 ||  || ½ || 1 || — || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 93.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 ||  || ½ || 1 || ½ || — || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 92.25
|-
| 5 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || — || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ ||
|-
| 6 ||  || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || — || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || 10 || 82.25
|-
| 7 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || — || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 10 || 73.50
|-
| 8 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || — || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9 || 67.50
|-
| 9 ||  || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || — || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 || 66.00
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || — || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 8½ ||
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || — || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 7½ || 57.25
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || — || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ || 52.25
|-
| 13 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || — || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 7 || 57.50
|-
| 14 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || — || 0 || ½ || ½ || 1 || 7 || 54.00
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || — || 0 || 1 || 0 || 6 || 49.00
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || — || ½ || ½ || 6 || 44.00
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || — || ½ || 4½ ||
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || — || 2½ ||
|}

Кандидатський турнір 1988 
До шести призерок міжзональних турнірів додались двоє посіяних шахісток: Ахмиловська і Александрія, які були посіли перші два місця на попередньому кандидатському турнірі.

Подібно до попереднього чемпіонського циклу, цей кандидатський турнір проходив за круговою системою у два кола в Цхалтубо в Січні 1988 року. Іоселіані та Ахмиловська поділили 1-е місце, але Іоселіані виграла в плей-оф 4-1 і здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Чибурданідзе.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1988
|-
! !! Учасниця !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || 2455 || — || 1½ || ½ || 1½ || 1 || 2 || 1½ || 2 || 10 || 62.25
|-
| 2 ||  || 2400 || ½ || — || 1½ || 1½ || 1½ || 2 || 2 || 1 || 10 || 62.25
|-
| 3 ||  || 2355 || 1½ || ½ || — || ½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 8 || 51.25
|-
| 4 ||  || 2415 || ½ || ½ || 1½ || — || 1 || 1 || 1½ || 2 || 8 || 47.75
|-
| 5 ||  || 2415 || 1 || ½ || ½ || 1 || — || 1 || 1 || 1½ || 6½ ||
|-
| 6 ||  || 2395 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || — || 1 || 1½ || 5½ ||
|-
| 7 ||  || 2485 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || — || 1 || 4½ ||
|-
| 8 ||  || 2420 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || — || 3½ ||
|}

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1988 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Маєю Чибурданідзе і претенденткою Наною Іоселіані проходив від 19 вересня до 4 листопада 1988 року в Телаві. На більшість очок із 16-ти партій.

 Головний арбітр — Ярослав Шайтар (Чехословаччина).
 Секунданти Чибурданідзе — Геннадій Кузьмін, Ігор Половодін.
 Секунданти Іоселіані — Віталій Цешковський, Елізбар Убілава.

Після перших 6-ти партій рахунок був рівний — 3 : 3. Вигравши 7-у партію, Чибурданідзе захопила лідерство в матчі. У 14-й партії Чибурданідзе зіграла внічию й зберегла за собою звання чемпіонки світу за дві партії до кінця змагання. Підсумковий рахунок матчу — 8½ : 7½ на користь Чибурданідзе.

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 475. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1988 у шахах